Cinemes
 Cine Rialto de Barcelona
 Cine Rialto de Londres
 Cine Rialto de Madrid
 Cine Rialto de París
 Cine Rialto de València (plaça de l'Ajuntament)